Пыточный — хутор в Волоконовском районе Белгородской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения.

География 
Село расположено в восточной части Белгородской области, в 7 км по прямой на восток от районного центра Волоконовки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Волоконовского района